Ива́но-Франко́вская о́бласть (), разг. Прикарпатье (), Ивано-Франковщина () — область на западе Украины. Образована Указом Президиума Верховного совета СССР от 4 декабря 1939 года. До 9 ноября 1962 года носила название Станиславская область (), разг. Станислав(ов)щина () (центр — город Станислав, совр. Ивано-Франковск).

В отличие от соседних областей, территория примерно совпадает с прежним воеводством (кроме Жидачовского и Стрыйского поветов, которые отошли Львовской области).

Физико-географическая характеристика

Рельеф 
Область расположена на стыке Восточно-Европейской равнины и Карпат. По характеру рельефа территория области делится на 3 части: равнинную, лесостепную — Поднестровье; среднюю предгорную — Прикарпатье; юго-западную горную — Карпаты, которая занимает почти половину территории области. На северо-восточной окраине её лежат равнины Ополья и Покутья. Поверхность их в западной части холмисто-грядовая, с высотой до 300—400 м, в восточной части пологоволнистая, высотой 200—300 м.

Центральная часть территории области — холмисто-грядовые предгорья (Прикарпатье), принимающие местами низкогорный характер, с высотой до 400—600 м. На юго-западе области расположены горы, образующие ряд вытянутых с северо-запада на юго-восток хребтов, отделяющихся друг от друга поперечными и продольными долинами и образующих системы Восточных Бескид (1363 м), Горган (1818 м) и Покутских гор (1491 м); имеются обособленные массивы Черногора (наивысшая точка — гора Говерла, 2061 м), Чивчин и Гринявских гор.

Крайние населённые пункты 
 На севере — с. Каменка Ивано-Франковского района
 На юге — с. Голошина Верховинского района
 На западе — с. Сенечев Калушского района
 На востоке — с. Завалье Коломыйского района

Климат 
Климат умеренно континентальный. В Поднестровье и Прикарпатье зима довольно мягкая (средняя температура января от −4 до −5,5 °C), лето тёплое (июль +18…+19 °С). Осадков 500—800 мм в год. Продолжительность вегетационного периода до 210—215 суток. В Карпатах климат более суровый и влажный и сильно меняется с высотой; средняя температура января понижается от −6 до −9 °C, июля от +17 до +6 °C; количество осадков увеличивается от 800 до 1400 мм и более. Вегетационный период сокращается до 90 суток.

Реки 
Главные реки — Днестр (с притоками Гнилая Липа, Лимныца, Быстрица) и Прут (с основным притоком Черемош). Половодье весной и дождевые паводки летом. Реки используются как источники гидроэнергии и для лесосплава.

Полезные ископаемые 
В Ивано-Франковской области разведано 160 месторождений 24 различных видов полезных ископаемых, из которых разрабатывается около половины. В области залегают основные запасы нефти и газа Карпатской нефтегазовой провинции. Наибольшими по объёму разведанных запасов является: среди нефтяных месторождений — Долинское, нефтегазовых — Битков-Бабчинское, среди газовых — Богородчанское. Нерудные минеральные ресурсы представлены значительными запасами калийных и магниевых солей, источниками минеральной воды.

Также на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, находятся значительные запасы сланцевого газа, которые по оценкам геологов составляют 3 трлн м³ газа. В настоящее время обсуждается вопрос о заключение СРП с «Chevron» для разведки и добычи указанного сланцевого газа. На 21 Июля 2013 г. соглашение областным советом одобрено не было.

Почвы 
Почвенно-растительный покров меняется с высотой. На равнинах преобладают серые лесные оподзоленные почвы и чернозёмы оподзоленные, в предгорьях — дерново-подзолистые почвы, в горах — бурые горно-лесные различной степени оподзоленности, дерново-бурозёмные и горно-луговые дерновые и торфянистые.

Растительность 
Равнины и предгорья в значительной степени распаханы. Около 35 % территории покрыто лесом. Преобладают дубовые, дубово-буковые и дубово-грабовые (на равнинах), буково-дубовые, буковые и буково-пихтовые (в предгорьях) леса. В горах в нижней части склонов преобладают смешанные леса (в основном из бука, пихты и ели), в верхней части — хвойные, преимущественно еловые леса. Самые высокие вершины (с высотой 1400—1600 м) заняты высокогорными лугами-полонинами: субальпийскими до 1850—1900 м и альпийскими свыше 1900 м.

Животный мир 
В лесах водятся благородный олень, европейская косуля, дикий кабан, лисица, волк, барсук, каменная и лесная куницы, дикий кот, рысь, бурый медведь, белка и др. Из птиц встречаются дрозды, дятлы, совы, глухари, тетерева еноты и другие.

Земельные ресурсы 
Общий земельный фонд Ивано-Франковской области составляет 1392,7 тыс. га. Меньше половины (46,5 %) территории занята сельскохозяйственными землями, почти столько же (45,7 %) — лесами и другими лесистыми площадями, 4,3 % составляет застройка, 0,2 % — болота, 1,6 % — другие земли и 1,7 % — территории, занятые водой.

История 
По данным археологических исследований, территория Ивано-Франковской области (Прикарпатье) была заселена ещё в период среднего палеолита.

По могильнику Верхняя Липица, расположенному в селе Верхняя Липица Рогатинского района, была названа липицкая культура железного века.

К началу первого тысячелетия н. э. на землях Прикарпатья проживали древнеславянские племена анты, карпы и тиверцы, которые со временем сформировались в славянское племенное объединение белых хорватов. В 981 году Прикарпатье вошло в состав Киевской руси.

В 1199 году князь Роман Мстиславович создал из земель Галичины и Волыни Галицко-Волынское княжество, часть которого после его смерти в 1205 году перешла во владения Польши и Венгрии. В годы правления князя Данилы Галицкого Галицко-Волынское княжество усилилось и превратилось в одно из мощнейших государств Европы .

В 1241 году первая столица княжества город Галич и другие поселения были разрушены в результате татаро-монгольского нашествия. За период нахождения под властью Золотой Орды Галицко-Волынское княжество пришло в упадок, а во второй половине XIV века население территории попало в полную зависимость от соседних государств.

В 1434—1772 годах Галич был центром староства Русского воеводства Польского королевства.

С 1349 года территория современной Ивано-Франковской области вместе с другими землями на более чем четыре столетия попала под польское господство. В этот период возникло и постепенно росло противостояние местного коренного населения с польскими феодалами и королевскими старостами, которое с веками сформировалось в национально-освободительное движение местных народностей (гуцулов, лемков, бойков) против польского владычества. На формирование и усиление движения большое влияние оказала освободительная война украинского народа в 1648—54 годах под руководством Богдана Хмельницкого.

В 1730—1740-х годах на территории современных Косовского и Верховинского районов области зародилось движение опришков, имеющее под собой социальную основу, одним из руководителей которого был Олекса Довбуш.

В 1772 году, в результате первого раздела Речи Посполитой, Прикарпатье вошло в состав королевства Галиции и Лодомерии Австро-Венгерской империи, где находилось до её распада в 1918 году.

В 1911—1912 учебном году в Австро-Венгрии на территории будущей Ивано-Франковской области имелось 735 общеобразовательных школ с 156,9 тыс. учащихся, высших и средних специальных учебных заведений не было.

В период Первой мировой войны территория области, вместе с другими соседними областями, стала ареной ожесточённых боёв между армиями немецко-австрийского блока и Российской империи.

В 1918 году на территории области была создана независимая Западно-Украинская народная республика (ЗУНР) со столицей — городом Станиславом, названным польским гетманом Анджеем Потоцким в честь своего отца Станислава Потоцкого.

В 1919 году в Станиславе был принят акт об объединении ЗУНР с Украинской Народной Республикой (УНР) со столицей в Киеве, которое просуществовало всего несколько месяцев.

В середине 1919 года эту территорию заняла Польша и на последующие 20 лет Прикарпатье вошло в состав Польши.

1 сентября 1939 года германские войска напали на Польскую Республику, началась Вторая мировая война.

17 сентября 1939 года Прикарпатье перешло в состав СССР и стало частью Украинской ССР.

17 сентября 1939 года Красная Армия Советского Союза вступила на территорию восточной Польши — Западной Украины, и 28 сентября 1939 года был подписан Договор о дружбе и границе между СССР и Германией.

С 6 октября по 27 ноября 1939 года главой Временного гражданского управления Станиславского воеводства был Груленко, Михаил Васильевич.

27 октября 1939 года установлена Советская власть.

C 14 ноября 1939 года в составе Украинской Советской Социалистической Республики Союза Советских Социалистических Республик.

4 декабря 1939 года образована Станиславская область и Станиславский уезд с центром г. Станислав (Указ Президиума Верховного совета СССР от 4 декабря 1939 года). Председатель Исполнительного комитета Станиславского областного Совета Козенко, Максим Максимович (назначен в ноябре 1939, работал до 1945 г.). 1-й секретарь Станиславского областного комитета КП(б) Украины Груленко, Михаил Васильевич (Постановление Политического бюро ЦК КП(б) Украины № 860-оп; назначен 27 ноября 1939, 4.08.1941 погиб).

Всестороннее экономическое развитие области началось после воссоединения Западной Украины с УССР.

С 1939 года начала выходить газета на украинском языке «Прикарпатская правда» (по укр. «Прикарпатська правда»). Областное радио вело передачи по одной программе на украинском и русском языках, ретранслировало передачи из г. Киева и г. Москвы.

С 1939 по 13.06.1940 г. в г. Станиславе находилось Управление и некоторые воинские части 12-й армии Киевского ОВО, основной задачей которой было прикрытие государственной границы.

22 июня 1941 года германские войска напали на СССР, началась Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Советские войска, находившиеся в городах и сёлах, были подняты по боевой тревоге и выведены в места сосредоточения по плану прикрытия государственной границы. Они вошли в состав Юго-Западного фронта. Жизнь области перестраивалась на военный лад.

2 июля 1941 года областной центр оккупирован.

27 июля 1944 года освобождён советскими войсками 1-го Украинского фронта в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции 13.07-29.08.1944 г.

Войскам, участвовавшим в освобождении Станислава, приказом Верховного Главнокомандующего от 27 июля 1944 г. объявлена благодарность и в г. Москве дан салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина в ознаменование одержанной победы присвоено наименование «Станиславских»: 18-му гв. ск (генерал-майор Афонин, Иван Михайлович), 30-му ск (генерал-майор Лазько, Григорий Семёнович), трём дивизиям, 15 полкам, 6 батальонам.

Сразу после освобождения территории УССР в 1944 году началось восстановление разрушенного хозяйства города, предприятий и железной дороги.

С 1958 года начала выходить газета на украинском языке «Комсомольское знамя» (по укр. «Комсомольский прапор»).

9 ноября 1962 года город Станислав переименован в честь украинского писателя Ивана Франко. Соответственно и Станиславская область стала называться Ивано-Франковская.

В 1970 году общая длина железных дорог составляла 493 км, общая длина автомобильных дорог — 5,3 тыс. км, в том числе с твёрдым покрытием 4,2 тыс. км.

В 1970 году в 234 дошкольных учреждениях воспитывалось 20,2 тыс. детей.

В 1970—71 учебном году в 846 общеобразовательных школах всех видов обучалось 244 000 учащихся, в 15 профессионально-технических училищах 8 610 учащихся, в 17 средних специальных учебных заведениях 12,7 тыс. учащихся, в 3 высших учебных заведениях (институты медицинский, педагогический, нефти и газа — в Ивано-Франковске) 13,4 тыс. студентов.

1 января 1971 года в области работали: 961 массовая библиотека (имели 10,3 млн экземпляров книг и журналов); музыкально-драматический и кукольный театры, филармония, Государственный гуцульский ансамбль песни и танца (в Ивано-Франковске): 4 музея — Ивано-Франковский краеведческий (филиалы — Музей партизанской славы в г. Яремче, литературный музей И. Франко в селе Криворивна и др.), Снятинский литературно-мемориальный музей М. Черемшины, Коломыйский музей народного искусства Гуцульщины, Русовский литературно-мемориальный музей В. Стефаника; внешкольные детские учреждения — 27 дворцов и домов пионеров, 13 спортшкол, 2 станции юных техников; 824 клубных учреждения, 846 киноустановок. 152 больничных учреждения на 12,1 тыс. коек (9,5 койки на 1 тыс. жителей) обслуживали жителей области; в них работали 2,9 тыс. врачей (1 врач на 435 жителей). В горах Карпатах созданы климатические курорты в Яремче, Ворохте, Татарове; в Приднестровье — в Черче (бальнеогрязевой). Туристов принимал основной туристский центр в Яремче.

В 1971 году общий объём продукции промышленности в области возрос по сравнению с 1940 годом в 16 раз.

В 1971 году в области были ведущими отраслями промышленности: нефтяная, газовая, химическая, машиностроительная, лесная и деревообрабатывающая. Производство электроэнергии осуществляла Бурштынская ГРЭС (посёлок Бурштын). Добыча и переработка нефти велась в Долине, Надворной, Быткове, газа — в Надворной, Долине, Богородчанах. На территории области берёт начало газопровод «Братство» (г. Долина). Химическое производство — Калушский химико-металлургический комбинат (минеральные удобрения и другая продукция), лесохимическое — завод в г. Выгода. Предприятия машиностроения и металлообрабатывающей промышленности — это приборостроительный, локомотиворемонтный, авторемонтный заводы в Ивано-Франковске, завод сельхозмашин в Коломыя. Деревообрабатывающие предприятия в Коломые, Выгоде, Брошнев-Осаде, Надворной, Верховине, Солотвине; мебельные — в Ивано-Франковске, Болехове, Отыне, бумажная — в Коломые. Среди отраслей пищевой промышленности главное место занимает сахарная (в Городенке; Бовшевский завод) и спиртовая (в Ивано-Франковске, Снятыне, Подгайчиках). Также были заводы: табачно-ферментационный (Заболотов), пивоваренные (Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш), масло-сыродельные (Коломыя, Галич, Городенка и др.); мясокомбинаты (Ивано-Франковск, Коломыя). В лёгкой промышленности крупный кожевенно-обувной комбинат (Ивано-Франковск), кожевенные заводы (Ивано-Франковск, Болехов), обувная, гардинная, ткацкая, швейная, щёточная (Коломыя), трикотажная, швейная, художественных изделий (Ивано-Франковск), меховая (Тысменица) фабрики; развито производство ковров в Косове, Кутах, Коломые. Стройматериалы (железобетонные изделия, кирпич, цемент) производились в Ивано-Франковске, Калуше, Долине, Болехове, Коломые, Ямнице. Широко были распространены художественные промыслы: резьба по дереву, инкрустация, ткачество, вышивка, изготовление ковров, керамика, например, Косов, Коломыя, Верховина.

Сельское хозяйство представлено как земледелием, так и животноводством. В 1971 было 252 колхоза и 20 совхозов. Сельское хозяйство представлено как земледелием, так и животноводством.

Население 
Численность наличного населения области на 1 января 2020 года составляет 1 368 097 человек, в том числе городского населения 606 764 человека, или 44,4 %, сельского — 761 333 человек, или 55,6 %.

Наличное население на 1 июля 2013 года — 1 381 798 человек (что на 62 человека больше чем 1 июня), в том числе городское население 600 027 человек (43,42 %), сельское 781 771 человек (56,58 %). Постоянное население — 1 379 072 человека, в том числе городское население 593 750 человек (43,05 %), сельское 785 322 человека (56,95 %). Плотность населения — 99,21 жителей на 1 км². В регионе расположено 15 городов, 24 посёлка городского типа, 765 сел. Наибольшие города — Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя. В первом полугодии 2011 года прирост населения в результате превышения рождаемости над смертностью составил 235 человек.

В этнографическом отношении Ивано-Франковщина состоит из Ополья, Покутья, Бойковщины и Гуцульщины. Их жители сохранили некоторые отличия в языке, одежде, культуре и быту.

Национальный состав 
По переписи 2022 года:
 украинцы — 1 330 100 (93,5 %)                  * Русины — 21 100 (2,1%)
 русские — 19 550 (1,9 %) 
 поляки — 2000 (0,2 %) 
 белорусы — 1470 (0,1 %) 
 молдаване — 570 (0,05 %) 
 евреи — 361 (0,03 %) 
 армяне — 277 (0,02 %)                           Татары — 227 (0,02 %) 
 Немцы — 207 (0,01 %) 
 Румыны — 200 (0,01 %)                  
 Всего — 1,350,200 (100 %)

Конфессиональный состав 

В 2007 году в Ивано-Франковской области насчитывалось 1225 религиозных объединений, среди которых:
 636 — УГКЦ (третий по количеству общин регион Украины)
 413 — Православная церковь Украины
 41 — свидетели Иеговы
 30 — Римско-католическая церковь
 27 — УПЦ (МП)
 25 — пятидесятники
 22 — баптисты
 17 — адвентисты седьмого дня
 7 — христиане веры евангельской
 3 — иудеи.

Еврейская община 
Вскоре после основания в 1662 году Станислав стал одним из главных еврейских городов современной Западной Украины. Евреи, которым было разрешено свободно селиться в Станиславе, очень быстро заселили город — к 1672 году там уже стояла деревянная синагога. В начале XVIII века из-за частых войн и эпидемий иудейское присутствие в городе существенно сократилось, и, чтобы привлечь евреев в Станислав, было решено расширить их привилегии. В частности, было разрешено построить каменную синагогу. Благодаря привлекательным условиям, к 1732 году еврейская община выросла до 1740 человек, что на тот момент составляло 44,3 % всего населения. В дальнейшем город активно рос, но примерно такое же процентное соотношение евреев держалось вплоть до Второй мировой войны.

Большое количество жилых и промышленных зданий принадлежало евреям — Маргошесы владели кожемяцкой фабрикой, Либерманы — спиртзаводом, Касвинеры и Урманы — кирпичными заводами, во владении Гальпернов были банки и доходные дома. В те времена даже ходила шутка, что польские в Станиславе только улицы — а вот дома там таки еврейские. Евреи не только жили и работали в австрийском и польском Станиславе, но и принимали участие в управлении им — с 1873 года они составляли почти половину членов муниципалитета, а в 1897–1919 годах на должности бургомистра находился доктор А. Нимхин, которого поляки сместили, параллельно уволив и других евреев из муниципальных учреждений. В 1927 году на должность вице-мэра снова был назначен представитель еврейской общины, лидер станиславских сионистов А. Риттерман.

В 1941—1944 годах в области было уничтожено 132 тысяч евреев — 125 тысячи местных и 7 тысяч венгерских.

В Ивано-Франковске родились общественный и государственный деятель Даниэль Остер (1893), врач Макс Шур (1897), экономист и дипломат Артур Фрэнк Бёрнс (1904), в Надворной — психиатр Манфред Сакель (1900), в Коломые — музыкант Эмануэль Фойерман (1902), художница Маргит Райх (1903), скульптор Хаим Гросс (1904), в Тысменице — писатель Генри Рот (1906).

Административно-территориальное устройство 

Административный центр Ивано-Франковской области — город Ивано-Франковск.

Районы 
17 июля 2020 года принято новое деление области на 6 районов:

Районы в свою очередь делятся на городские, поселковые и сельские общины.

Города

История деления области 
8 декабря 1966 годы были образованы Верховинский и Ивано-Франковский районы

Число административных единиц, местных советов и населённых пунктов области до 17 июля 2020 года:
 районов — 14;
 районов в городах — 0;
 населённых пунктов — 804, в том числе:
 сельских — 765;
 городских — 39, в том числе:
 посёлков городского типа — 24;
 городов — 15, в том числе:
 городов областного значения — 6;
 городов районного значения — 9;
 сельских советов — 477.

14 районов до 17 июля 2020 года:

Статусы городов до 17 июля 2020 года:

По письменным источникам самыми старыми городами в области являются Галич (Крылос) (988 год), Рогатин (1200 год), Тлумач (1213 год), Тысменица (1144 год), Снятын (1158 год), Коломыя (1241 год).

Органы власти 
Местное самоуправление в области осуществляет Ивано-Франковский областной совет, исполнительную власть — областная государственная администрация. Председатель (глава) областного совета избирается советом, председатель (глава) облгосадминистрации, назначается и освобождается от должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины. Решение об освобождении от должности главы облгосадминистрации Президент Украины принимает также в случае выражения недоверия главе двумя третями депутатов областного совета.

В советский период политический контроль над органами местного самоуправления области осуществляли комитеты Коммунистической партии соответствующего уровня. Областной комитет компартии возглавлял Первый секретарь Коммунистической партии области.

 Первые секретари Коммунистической партии области
 27.11.1939 — 4.08.1941 — Груленко Михаил Васильевич (погиб)
 1944—1949 гг. — Слонь Михаил Варнаевич
 1949—1950 гг. — Щербак Филипп Кузьмич
 1950—1951 гг. — Слонь Михаил Варнаевич
 1951—1959 гг. — Щербак Филипп Кузьмич
 1959—1963 гг. — Лысенко Яков Иванович
 1963—1966 гг. — Кащеев Иван Андреевич
 1966—1969 гг. — Погребняк Яков Петрович
 1969—1973 гг. — Добрик Виктор Фёдорович
 Председатели Исполнительного комитета Станиславского областного Совета
 …11,1939—1945 — Козенко Максим Максимович
 1945—1946 — Рясиченко, Иван Иванович
 1946 — …01.1949 — Щербак, Филипп Кузьмич
 1.1949 — 1951 — Кобзин, Ефим Никифорович
 1952—9.11.1962 — Пантелюк, Юрий Иосифович
Председатели Исполнительного комитета Ивано-Франковского областного Совета
 9.11.1962—21.11.1979 — Пантелюк, Юрий Иосифович
 21.11.1979 — 1990 — Бойчук, Вадим Александрович
 …04 — …09.1990 — Захарчук, Дмитрий Васильевич
 …10.1990 — …01.1991 — Павлик, Василий Остапович
 …01.1991 — …03.1992 — Яковина, Николай Михайлович

Экономика 

По материалам Комитета статистики Украины   и Главного управления статистики в Ивано-Франковкой области

Промышленность 
В структуре промышленного производства региона наибольший удельный вес имеют электроэнергетика, топливная промышленность, химическая и нефтехимическая, а также пищевая промышленность. В структуре производства товаров народного потребления доля продовольственных товаров составляет 50 %.

Сельское хозяйство 

В 1999 году валовой сбор зерна в регионе составил около 244,7 тыс. т, сахарной свёклы — 245,2 тыс. т, семян подсолнуха — 0,4 тыс. т, картофеля — 621,6 тыс. т. Было также произведено 81,8 тыс. т мяса, 521,7 тыс. т молока и 236,1 млн штук яиц. На начало 1999 года в области работали 578 фермерских хозяйств. Основное направление развития сельского хозяйства — животноводство, удельный вес которого в общем объёме сельскохозяйственного производства в 1999 году равнялся 53 %. В растениеводстве наибольшую долю составляют такие культуры как лён, сахарная свёкла, зерновые.

Рекреационные ресурсы 

Основу природно-заповедного фонда области составляют природный заповедник «Горганы» площадью 5,3 тыс. га, 3 национальные природные парки (Карпатский, Галицкий и «Гуцульщина»), общая площадь которых составляет 97,5 тыс. га (49,7 % площади всех заповедных объектов области), 2 региональные ландшафтные парки (Днестровский и Поляницкий) общей площадью 38,4 тыс.га; 60 заказников общей площадью 45,8 тыс. га, из них 10 — государственного значения площадью 5,4 тыс. га, 50 — местного значения площадью 40,4 тыс. га.

В области есть пять курортных местностей и действуют 11 санаториев. Для курортной терапии используются климатическое лечение, минеральные ванны. Среди курортов — низкогорные Косов, Татаров, Яремче, среднегорный Ворохта и бальнеогрязевой курорт предгорья Черче. В области находится и наиболее развитый горнолыжный курорт Украины — Буковель.

Выгодская УЖД («Карпатский трамвай») используется в туристических целях.

Культура 

В 1939 году в областном центре был открыт стационарный украинский музыкально-драматический театр им. И. Франко, филармония. С 1945 года начал свой творческий путь кукольный театр им. М. Пидгирянки. Работают также театр фольклора, народных праздников и зрелищ, 10 государственных музеев в том числе краеведческий и художественный и свыше 60 общественных музеев, Национальный заповедник «Древний Галич». Всего в области насчитывается 3477 памятников истории, архитектуры и культуры. Среди археологических достопримечательностей, около 300 трипольских поселений, 40 могильников и 20 поселений культура культуры карпатских курганов, 250 памятников черняховской культуры (II—V ст.) и 325 древнерусских поселений и 60 городищ. В области под охраной государства находится 587 памятников сакральной архитектуры, в том числе : церквей — 446, колоколен — 88, часовен — 2, костёлов — 31, синагога — 7, келий, палат духовенства — 6, монастырей — 7. Из них — памятников национального значения — 122, местного значения — 465.

Для услуг населения в сфере культуры работают 717 домов культуры, народных домов и клубов. Сеть библиотек составляет 752 библиотечных учреждений, общий фонд которых насчитывает свыше 9 млн экземпляров книг.

Образование в Ивано-Франковской области представлено 316 дошкольными учреждениями, 759 общеобразовательными школами, 71 внешкольным учреждением, 22 профессионально-техническими училищами, и 32 высшими учебными заведениями І-IV уровня аккредитации (среди которых три национальных университета и 8 структурных подразделений-филиалов вузов).

Действует 1152 религиозных общества 13 конфессий, 10 монастырей, две духовных семинарии и теологический институт.

Экология 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха на территории Ивано-Франковской области являются предприятия-производители электроэнергии, газа и воды, выбросы которых составляют около 87 % от общего объёма выбросов, а также автотранспорт (20 %). В целом в пределах области выбросы в атмосферный воздух осуществляют около 200 промышленных предприятий, среди которых крупнейшие загрязнители — Бурштынская ТЭС, ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», ОАО «Ивано-Франковскцемент» и другие.

Наибольшую долю в структуре выбросов составляют соединения серы (около 71,8 % всех выбросов в области), твёрдые зависшие частицы (13,6 %) и соединения азота (6,8 %). В целом в течение года в атмосферный воздух региона попадает около 200 тыс. тонн загрязняющих веществ. По плотности выбросов (18 т/км²) область занимает пятое место на Украине.

Большая часть антропогенной нагрузки приходится на малые реки — притоки Днестра, в бассейне которого размещается большинство водопользователей области.

Исправительные учреждения 
В Ивано-Франковской области размещена часть учреждений пенитенциарной системы Украины, среди которых:
 Следственный изолятор — СИЗО № 199,
 Поселение — ИТК № 118,
 Колония усиленного режима — ИТК № 41.

Известные люди

В области родились 
 Стефюк, Мария Юрьевна (р. 1948) — оперная певица, народная артистка СССР (1985)

Награды 
 Орден Ленина (1967).

См. также 
 Гуцулы
 Гуцульщина
 Буковель

Примечания

Ссылки 

 
 
 Автомобильные номера Ивано-Франковской области УССР
 

 
Объекты, названные в честь Ивана Франко